Санпаул има више значења:

 Санпаул (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Санпаул (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Санпаул (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Санпаул (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Санпаул (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Санпаул (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији